Paballen ist der Name zweier Orte im ehemaligen Ostpreußen, die nach 1945 in die russische Oblast Kaliningrad gelangten:
 Schtscherbatowo, untergegangener Ort im Rajon Nesterow, bis 1938 Paballen, Kreis Stallupönen, 1938 bis 1945 Kleinhopfenbruch
 Wischnjowoje (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, ein Teil davon bis 1938 Paballen, Kreis Tilsit-Ragnit, 1938 bis 1945 Werfen